|-
|21751 Jennytaylor||1999 RT176|| align=right|15,1|| align=right|2,377|| align=right|0,142|| align=right|1,53|| align=right|3,665||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21752 Johnthurmon||1999 RC179|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,125|| align=right|5,16|| align=right|3,689||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21753 Trudel||1999 RJ180|| align=right|15,0|| align=right|2,457|| align=right|0,082|| align=right|8,19|| align=right|3,851||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21754 Tvaruzkova||1999 RZ183|| align=right|15,3|| align=right|2,341|| align=right|0,109|| align=right|7,46|| align=right|3,581||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21755)||1999 RE190|| align=right|13,5|| align=right|2,537|| align=right|0,206|| align=right|7,16|| align=right|4,041||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21756)||1999 RB192|| align=right|15,8|| align=right|2,170|| align=right|0,118|| align=right|3,99|| align=right|3,196||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21757)||1999 RQ194|| align=right|12,7|| align=right|2,996|| align=right|0,254|| align=right|16,20|| align=right|5,185||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21758 Adrianveres||1999 RT196|| align=right|14,7|| align=right|2,290|| align=right|0,094|| align=right|6,34|| align=right|3,466||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21759)||1999 RG197|| align=right|14,9|| align=right|2,465|| align=right|0,095|| align=right|12,31|| align=right|3,870||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21760)||1999 RM199|| align=right|14,3|| align=right|2,396|| align=right|0,266|| align=right|10,84|| align=right|3,709||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21761)||1999 RB201|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,183|| align=right|12,07|| align=right|4,108||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21762)||1999 RD201|| align=right|14,3|| align=right|2,558|| align=right|0,072|| align=right|14,27|| align=right|4,091||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21763)||1999 RR201|| align=right|13,0|| align=right|2,783|| align=right|0,163|| align=right|11,68|| align=right|4,643||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21764)||1999 RY205|| align=right|13,8|| align=right|2,607|| align=right|0,146|| align=right|13,02|| align=right|4,210||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21765)||1999 RU206|| align=right|13,6|| align=right|2,683|| align=right|0,214|| align=right|11,75|| align=right|4,394||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21766)||1999 RW208|| align=right|12,8|| align=right|2,712|| align=right|0,219|| align=right|6,49|| align=right|4,466||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21767)||1999 RB209|| align=right|13,8|| align=right|3,149|| align=right|0,165|| align=right|7,62|| align=right|5,586||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21768)||1999 RL210|| align=right|13,5|| align=right|2,798|| align=right|0,065|| align=right|7,63|| align=right|4,680||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21769)||1999 RS210|| align=right|15,2|| align=right|2,632|| align=right|0,165|| align=right|13,89|| align=right|4,270||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21770 Wangyiran||1999 RF211|| align=right|14,7|| align=right|2,352|| align=right|0,049|| align=right|5,08|| align=right|3,606||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21771)||1999 RQ211|| align=right|14,6|| align=right|2,735|| align=right|0,211|| align=right|9,99|| align=right|4,524||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21772)||1999 RU211|| align=right|13,3|| align=right|3,140|| align=right|0,201|| align=right|11,81|| align=right|5,562||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21773)||1999 RH216|| align=right|13,2|| align=right|2,801|| align=right|0,271|| align=right|9,01|| align=right|4,688||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21774)||1999 RR217|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,085|| align=right|6,66|| align=right|3,577||MBA||3. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21775)||1999 RC221|| align=right|15,4|| align=right|2,232|| align=right|0,137|| align=right|5,28|| align=right|3,335||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21776)||1999 RE221|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,130|| align=right|5,48|| align=right|4,248||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21777)||1999 RS221|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,018|| align=right|8,40|| align=right|5,133||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|21778 Andrewarren||1999 RF225|| align=right|15,0|| align=right|2,414|| align=right|0,129|| align=right|1,45|| align=right|3,750||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21779)||1999 RE231|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,120|| align=right|10,43|| align=right|4,081||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(21780)||1999 RY237|| align=right|14,9|| align=right|2,263|| align=right|0,149|| align=right|8,23|| align=right|3,404||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(21781)||1999 RE239|| align=right|15,4|| align=right|2,410|| align=right|0,033|| align=right|7,75|| align=right|3,740||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(21782)||1999 RV239|| align=right|15,8|| align=right|2,351|| align=right|0,149|| align=right|5,35|| align=right|3,604||MBA||8. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21783)||1999 RR248|| align=right|15,1|| align=right|2,646|| align=right|0,064|| align=right|4,00|| align=right|4,304||MBA||7. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21784)||1999 SO1|| align=right|13,6|| align=right|2,712|| align=right|0,086|| align=right|6,44|| align=right|4,466||MBA||17. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|21785 Méchain||1999 SS2|| align=right|14,8|| align=right|2,777|| align=right|0,172|| align=right|18,67|| align=right|4,627||MBA||21. september 1999||Kleť||M. Tichý
|-
|(21786)||1999 SB4|| align=right|14,0|| align=right|3,148|| align=right|0,121|| align=right|7,15|| align=right|5,584||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21787)||1999 SG4|| align=right|13,3|| align=right|2,577|| align=right|0,119|| align=right|14,29|| align=right|4,137||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21788)||1999 SZ5|| align=right|14,5|| align=right|2,430|| align=right|0,319|| align=right|22,61|| align=right|3,786||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21789 Frankwasser||1999 SH7|| align=right|14,2|| align=right|2,287|| align=right|0,168|| align=right|6,40|| align=right|3,458||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21790)||1999 SN7|| align=right|13,3|| align=right|3,095|| align=right|0,142|| align=right|14,26|| align=right|5,445||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21791 Mattweegman||1999 SR7|| align=right|14,4|| align=right|2,377|| align=right|0,151|| align=right|7,60|| align=right|3,665||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21792)||1999 ST7|| align=right|13,0|| align=right|3,179|| align=right|0,240|| align=right|10,14|| align=right|5,666||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21793)||1999 SG8|| align=right|13,9|| align=right|3,049|| align=right|0,156|| align=right|10,03|| align=right|5,322||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21794)||1999 SK8|| align=right|13,8|| align=right|2,576|| align=right|0,135|| align=right|14,06|| align=right|4,135||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21795 Masi||1999 SN9|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,193|| align=right|1,85|| align=right|3,674||MBA||29. september 1999||Campo Catino||F. Mallia
|-
|(21796)||1999 SH11|| align=right|14,4|| align=right|2,778|| align=right|0,194|| align=right|8,96|| align=right|4,629||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(21797)||1999 SW11|| align=right|14,2|| align=right|2,350|| align=right|0,093|| align=right|6,90|| align=right|3,602||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|21798 Mitchweegman||1999 SZ16|| align=right|14,1|| align=right|2,246|| align=right|0,164|| align=right|6,51|| align=right|3,365||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21799 Ciociaria||1999 TP|| align=right|13,9|| align=right|3,075|| align=right|0,131|| align=right|17,01|| align=right|5,392||MBA||1. oktober 1999||Campo Catino||F. Mallia; G. Masi
|-
|(21800)||1999 TM1|| align=right|14,8|| align=right|2,226|| align=right|0,057|| align=right|8,43|| align=right|3,321||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|21801 Ančerl||1999 TW3|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,094|| align=right|5,38|| align=right|3,701||MBA||2. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|21802 Svoreň||1999 TE6|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,017|| align=right|8,64|| align=right|4,170||MBA||6. oktober 1999||Modra||L. Kornoš; J. Tóth
|-
|(21803)||1999 TC7|| align=right|14,1|| align=right|2,327|| align=right|0,064|| align=right|7,38|| align=right|3,549||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|21804 Václavneumann||1999 TC8|| align=right|14,5|| align=right|3,934|| align=right|0,268|| align=right|3,84|| align=right|7,801||HLD||4. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(21805)||1999 TQ9|| align=right|13,9|| align=right|3,093|| align=right|0,197|| align=right|00,72|| align=right|5,439||MBA||8. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(21806)||1999 TE14|| align=right|14,7|| align=right|2,400|| align=right|0,221|| align=right|1,81|| align=right|3,719||MBA||10. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(21807)||1999 TH14|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,178|| align=right|1,88|| align=right|5,620||MBA||10. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(21808)||1999 TR18|| align=right|13,9|| align=right|2,921|| align=right|0,108|| align=right|1,81|| align=right|4,992||MBA||14. oktober 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21809)||1999 TG19|| align=right|14,2|| align=right|2,695|| align=right|0,018|| align=right|3,67|| align=right|4,424||MBA||15. oktober 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(21810)||1999 TK19|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,144|| align=right|3,31|| align=right|4,174||MBA||9. oktober 1999||Uto||F. Uto
|-
|21811 Burroughs||1999 TR20|| align=right|14,1|| align=right|3,173|| align=right|0,119|| align=right|5,14|| align=right|5,652||MBA||5. oktober 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(21812)||1999 TZ22|| align=right|15,1|| align=right|2,940|| align=right|0,086|| align=right|2,99|| align=right|5,041||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|21813 Danwinegar||1999 TK25|| align=right|14,4|| align=right|2,433|| align=right|0,162|| align=right|3,00|| align=right|3,795||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21814 Shanawolff||1999 TQ27|| align=right|14,2|| align=right|2,249|| align=right|0,075|| align=right|3,96|| align=right|3,373||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21815 Fanyang||1999 TF29|| align=right|14,3|| align=right|2,406|| align=right|0,079|| align=right|4,22|| align=right|3,730||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21816)||1999 TE31|| align=right|14,0|| align=right|2,651|| align=right|0,121|| align=right|14,97|| align=right|4,315||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21817 Yingling||1999 TG32|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,178|| align=right|4,23|| align=right|4,337||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21818 Yurkanin||1999 TJ32|| align=right|14,2|| align=right|3,021|| align=right|0,057|| align=right|2,03|| align=right|5,249||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21819)||1999 TX32|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,075|| align=right|1,05|| align=right|5,627||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21820)||1999 TQ34|| align=right|14,1|| align=right|2,329|| align=right|0,239|| align=right|13,16|| align=right|3,555||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21821)||1999 TN36|| align=right|14,7|| align=right|2,940|| align=right|0,088|| align=right|2,88|| align=right|5,040||MBA||12. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21822)||1999 TX36|| align=right|14,1|| align=right|2,522|| align=right|0,127|| align=right|12,68|| align=right|4,004||MBA||15. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21823)||1999 TX72|| align=right|14,8|| align=right|2,417|| align=right|0,184|| align=right|3,31|| align=right|3,758||MBA||9. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21824)||1999 TD75|| align=right|15,0|| align=right|2,522|| align=right|0,101|| align=right|2,78|| align=right|4,003||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|21825 Zhangyizhong||1999 TR88|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,170|| align=right|1,56|| align=right|3,742||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21826 Youjiazhong||1999 TJ91|| align=right|15,7|| align=right|2,260|| align=right|0,157|| align=right|1,78|| align=right|3,396||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21827 Chingzhu||1999 TS91|| align=right|15,1|| align=right|2,443|| align=right|0,052|| align=right|8,21|| align=right|3,819||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21828)||1999 TN92|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,114|| align=right|2,61|| align=right|5,615||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21829 Kaylacornale||1999 TZ92|| align=right|14,6|| align=right|2,274|| align=right|0,193|| align=right|7,25|| align=right|3,430||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21830)||1999 TW93|| align=right|14,7|| align=right|3,043|| align=right|0,224|| align=right|3,00|| align=right|5,308||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21831)||1999 TX93|| align=right|12,8|| align=right|2,592|| align=right|0,179|| align=right|11,55|| align=right|4,172||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21832)||1999 TZ93|| align=right|14,4|| align=right|2,544|| align=right|0,048|| align=right|3,97|| align=right|4,057||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21833)||1999 TE95|| align=right|15,3|| align=right|2,295|| align=right|0,130|| align=right|7,45|| align=right|3,475||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21834)||1999 TL96|| align=right|15,1|| align=right|2,327|| align=right|0,170|| align=right|5,92|| align=right|3,549||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21835)||1999 TN96|| align=right|14,0|| align=right|3,142|| align=right|0,138|| align=right|6,30|| align=right|5,568||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21836)||1999 TX96|| align=right|13,4|| align=right|3,023|| align=right|0,083|| align=right|11,11|| align=right|5,256||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21837)||1999 TL97|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,087|| align=right|6,86|| align=right|3,738||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21838)||1999 TM99|| align=right|14,7|| align=right|2,764|| align=right|0,167|| align=right|10,45|| align=right|4,594||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21839)||1999 TP100|| align=right|15,0|| align=right|2,942|| align=right|0,093|| align=right|3,36|| align=right|5,047||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21840 Ghoshchoudhury||1999 TT101|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,102|| align=right|7,43|| align=right|3,532||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21841)||1999 TE102|| align=right|13,6|| align=right|2,963|| align=right|0,107|| align=right|11,59|| align=right|5,101||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21842)||1999 TH102|| align=right|12,7|| align=right|3,108|| align=right|0,186|| align=right|16,41|| align=right|5,478||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21843)||1999 TF105|| align=right|15,2|| align=right|2,255|| align=right|0,101|| align=right|2,61|| align=right|3,387||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21844)||1999 TN112|| align=right|13,9|| align=right|2,979|| align=right|0,053|| align=right|2,68|| align=right|5,140||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21845)||1999 TC113|| align=right|14,7|| align=right|2,437|| align=right|0,113|| align=right|5,48|| align=right|3,804||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21846 Wojakowski||1999 TT114|| align=right|15,2|| align=right|2,404|| align=right|0,111|| align=right|1,74|| align=right|3,727||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21847)||1999 TA116|| align=right|13,8|| align=right|2,805|| align=right|0,195|| align=right|7,22|| align=right|4,697||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21848)||1999 TO116|| align=right|14,1|| align=right|2,782|| align=right|0,186|| align=right|13,11|| align=right|4,639||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21849)||1999 TA141|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,206|| align=right|3,19|| align=right|3,552||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21850 Abshir||1999 TF142|| align=right|15,3|| align=right|2,678|| align=right|0,027|| align=right|2,37|| align=right|4,381||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21851)||1999 TO142|| align=right|15,3|| align=right|2,459|| align=right|0,230|| align=right|3,30|| align=right|3,855||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21852 Bolander||1999 TR143|| align=right|15,2|| align=right|2,424|| align=right|0,153|| align=right|5,89|| align=right|3,774||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21853 Kelseykay||1999 TU146|| align=right|14,8|| align=right|2,987|| align=right|0,076|| align=right|4,38|| align=right|5,162||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21854 Brendandwyer||1999 TJ147|| align=right|15,3|| align=right|2,619|| align=right|0,126|| align=right|4,60|| align=right|4,237||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21855)||1999 TG150|| align=right|13,8|| align=right|3,213|| align=right|0,096|| align=right|2,89|| align=right|5,757||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21856 Heathermaria||1999 TR150|| align=right|15,6|| align=right|2,213|| align=right|0,159|| align=right|5,45|| align=right|3,292||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21857)||1999 TJ154|| align=right|14,0|| align=right|2,850|| align=right|0,074|| align=right|2,46|| align=right|4,811||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21858 Gosal||1999 TY155|| align=right|14,1|| align=right|2,935|| align=right|0,066|| align=right|3,13|| align=right|5,027||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21859)||1999 TF172|| align=right|15,3|| align=right|2,605|| align=right|0,231|| align=right|3,59|| align=right|4,204||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21860 Joannaguy||1999 TX180|| align=right|14,3|| align=right|2,688|| align=right|0,032|| align=right|3,31|| align=right|4,407||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21861 Maryhedberg||1999 TU189|| align=right|14,6|| align=right|2,965|| align=right|0,043|| align=right|9,46|| align=right|5,106||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21862 Joshuajones||1999 TV189|| align=right|14,3|| align=right|3,062|| align=right|0,075|| align=right|8,72|| align=right|5,358||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21863)||1999 TC194|| align=right|13,8|| align=right|3,172|| align=right|0,051|| align=right|4,89|| align=right|5,648||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21864)||1999 TD238|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,087|| align=right|5,36|| align=right|3,474||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21865)||1999 TD246|| align=right|13,5|| align=right|2,588|| align=right|0,128|| align=right|13,50|| align=right|4,162||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21866)||1999 TP247|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,105|| align=right|5,19|| align=right|4,130||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21867)||1999 TQ251|| align=right|12,6|| align=right|3,364|| align=right|0,057|| align=right|17,48|| align=right|6,170||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21868)||1999 TK291|| align=right|13,9|| align=right|2,758|| align=right|0,163|| align=right|7,44|| align=right|4,581||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21869)||1999 TE296|| align=right|14,2|| align=right|2,715|| align=right|0,051|| align=right|6,45|| align=right|4,473||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21870)||1999 UD1|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,134|| align=right|6,63|| align=right|3,487||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21871)||1999 UK2|| align=right|14,4|| align=right|2,325|| align=right|0,127|| align=right|5,97|| align=right|3,544||MBA||17. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21872)||1999 UP3|| align=right|14,0|| align=right|2,713|| align=right|0,142|| align=right|4,83|| align=right|4,468||MBA||18. oktober 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|21873 Jindřichůvhradec||1999 UU3|| align=right|13,0|| align=right|3,151|| align=right|0,209|| align=right|4,47|| align=right|5,593||MBA||29. oktober 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(21874)||1999 UB6|| align=right|14,7|| align=right|2,282|| align=right|0,110|| align=right|3,35|| align=right|3,447||MBA||18. oktober 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21875)||1999 UD6|| align=right|13,5|| align=right|2,893|| align=right|0,130|| align=right|9,37|| align=right|4,921||MBA||22. oktober 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21876)||1999 UL9|| align=right|14,7|| align=right|2,457|| align=right|0,077|| align=right|6,12|| align=right|3,852||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21877)||1999 UL12|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,174|| align=right|2,58|| align=right|3,643||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21878)||1999 UF13|| align=right|12,9|| align=right|2,998|| align=right|0,040|| align=right|10,02|| align=right|5,191||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21879)||1999 UH13|| align=right|14,9|| align=right|2,557|| align=right|0,088|| align=right|2,25|| align=right|4,087||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21880)||1999 UF14|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,109|| align=right|4,27|| align=right|4,072||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21881)||1999 UK15|| align=right|14,4|| align=right|2,769|| align=right|0,086|| align=right|2,48|| align=right|4,608||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21882)||1999 UL16|| align=right|15,5|| align=right|2,462|| align=right|0,204|| align=right|1,86|| align=right|3,861||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21883)||1999 UC25|| align=right|14,8|| align=right|2,359|| align=right|0,068|| align=right|6,57|| align=right|3,622||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21884)||1999 UO26|| align=right|14,9|| align=right|2,578|| align=right|0,090|| align=right|3,77|| align=right|4,138||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21885)||1999 UY27|| align=right|14,4|| align=right|3,104|| align=right|0,056|| align=right|10,47|| align=right|5,467||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21886)||1999 UZ35|| align=right|15,4|| align=right|2,666|| align=right|0,143|| align=right|1,77|| align=right|4,352||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21887)||1999 UH42|| align=right|13,2|| align=right|2,978|| align=right|0,066|| align=right|9,71|| align=right|5,139||MBA||20. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21888)||1999 UL44|| align=right|13,0|| align=right|3,060|| align=right|0,039|| align=right|9,16|| align=right|5,352||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21889)||1999 UJ47|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,154|| align=right|4,54|| align=right|4,274||MBA||29. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21890)||1999 UG50|| align=right|14,2|| align=right|2,966|| align=right|0,043|| align=right|10,71|| align=right|5,107||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(21891)||1999 VZ2|| align=right|14,7|| align=right|2,396|| align=right|0,083|| align=right|6,99|| align=right|3,708||MBA||1. november 1999||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(21892)||1999 VM3|| align=right|14,1|| align=right|3,107|| align=right|0,153|| align=right|2,50|| align=right|5,476||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21893)||1999 VL4|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,375|| align=right|2,94|| align=right|3,627||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(21894)||1999 VQ4|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,051|| align=right|14,97|| align=right|4,149||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(21895)||1999 VA5|| align=right|13,6|| align=right|3,153|| align=right|0,199|| align=right|4,17|| align=right|5,597||MBA||5. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21896)||1999 VM6|| align=right|14,0|| align=right|3,175|| align=right|0,171|| align=right|5,77|| align=right|5,657||MBA||7. november 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(21897)||1999 VG7|| align=right|14,5|| align=right|2,780|| align=right|0,055|| align=right|00,87|| align=right|4,634||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21898)||1999 VJ7|| align=right|13,2|| align=right|3,122|| align=right|0,156|| align=right|9,30|| align=right|5,517||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21899)||1999 VU8|| align=right|14,1|| align=right|2,847|| align=right|0,147|| align=right|13,94|| align=right|4,803||MBA||8. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21900)||1999 VQ10|| align=right|9,8|| align=right|5,153|| align=right|0,037|| align=right|8,46|| align=right|11,70||JUT||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21901)||1999 VZ11|| align=right|13,4|| align=right|2,596|| align=right|0,150|| align=right|10,01|| align=right|4,181||MBA||10. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21902)||1999 VD12|| align=right|13,7|| align=right|3,163|| align=right|0,203|| align=right|13,89|| align=right|5,625||MBA||10. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|21903 Wallace||1999 VE12|| align=right|12,7|| align=right|3,052|| align=right|0,044|| align=right|9,74|| align=right|5,330||MBA||10. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21904)||1999 VV12|| align=right|11,3|| align=right|3,149|| align=right|0,098|| align=right|21,54|| align=right|5,587||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21905)||1999 VX14|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,089|| align=right|1,97|| align=right|3,521||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21906)||1999 VH20|| align=right|13,8|| align=right|2,658|| align=right|0,184|| align=right|10,75|| align=right|4,333||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21907)||1999 VM20|| align=right|12,9|| align=right|2,673|| align=right|0,125|| align=right|12,70|| align=right|4,369||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21908)||1999 VQ21|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,164|| align=right|3,16|| align=right|3,798||MBA||12. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21909)||1999 VR21|| align=right|14,5|| align=right|2,553|| align=right|0,136|| align=right|6,42|| align=right|4,079||MBA||12. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(21910)||1999 VT23|| align=right|13,8|| align=right|2,267|| align=right|0,192|| align=right|6,53|| align=right|3,414||MBA||14. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21911)||1999 VW23|| align=right|13,1|| align=right|2,782|| align=right|0,169|| align=right|9,49|| align=right|4,640||MBA||14. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21912)||1999 VL24|| align=right|12,9|| align=right|2,660|| align=right|0,165|| align=right|12,17|| align=right|4,338||MBA||15. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|21913 Taylorjones||1999 VK28|| align=right|14,5|| align=right|2,711|| align=right|0,054|| align=right|1,65|| align=right|4,463||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21914 Melakabinoff||1999 VX34|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,189|| align=right|5,52|| align=right|3,492||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21915 Lavins||1999 VE35|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,120|| align=right|4,40|| align=right|4,014||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21916)||1999 VU37|| align=right|13,9|| align=right|2,346|| align=right|0,124|| align=right|7,26|| align=right|3,593||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21917)||1999 VY37|| align=right|13,7|| align=right|3,040|| align=right|0,143|| align=right|5,89|| align=right|5,299||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21918)||1999 VN45|| align=right|14,7|| align=right|2,741|| align=right|0,261|| align=right|17,51|| align=right|4,538||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|21919 Luga||1999 VV47|| align=right|14,3|| align=right|3,071|| align=right|0,055|| align=right|8,29|| align=right|5,380||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21920)||1999 VZ47|| align=right|14,4|| align=right|3,076|| align=right|0,114|| align=right|10,43|| align=right|5,395||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21921 Camdenmiller||1999 VE49|| align=right|14,2|| align=right|2,295|| align=right|0,167|| align=right|4,82|| align=right|3,475||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21922 Mocz||1999 VK49|| align=right|14,6|| align=right|2,248|| align=right|0,138|| align=right|7,20|| align=right|3,371||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21923)||1999 VT52|| align=right|12,9|| align=right|2,651|| align=right|0,136|| align=right|14,53|| align=right|4,315||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21924 Alyssaovaitt||1999 VN53|| align=right|14,9|| align=right|2,543|| align=right|0,072|| align=right|5,06|| align=right|4,055||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21925 Supasternak||1999 VW53|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,118|| align=right|5,11|| align=right|3,552||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21926 Jacobperry||1999 VH54|| align=right|14,6|| align=right|3,044|| align=right|0,034|| align=right|00,51|| align=right|5,310||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21927 Sarahpierz||1999 VB55|| align=right|15,0|| align=right|3,070|| align=right|0,094|| align=right|1,86|| align=right|5,379||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21928 Prabakaran||1999 VX55|| align=right|14,5|| align=right|2,728|| align=right|0,071|| align=right|4,09|| align=right|4,506||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21929 Nileshraval||1999 VP56|| align=right|14,2|| align=right|2,627|| align=right|0,028|| align=right|3,81|| align=right|4,258||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21930)||1999 VP61|| align=right|13,0|| align=right|3,951|| align=right|0,252|| align=right|2,33|| align=right|7,851||HLD||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21931)||1999 VB64|| align=right|14,6|| align=right|2,571|| align=right|0,140|| align=right|12,78|| align=right|4,123||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21932 Rios||1999 VP65|| align=right|14,5|| align=right|2,886|| align=right|0,075|| align=right|3,24|| align=right|4,902||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21933 Aaronrozon||1999 VL70|| align=right|14,6|| align=right|2,932|| align=right|0,059|| align=right|2,85|| align=right|5,021||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21934)||1999 VY71|| align=right|13,4|| align=right|2,651|| align=right|0,108|| align=right|12,76|| align=right|4,315||MBA||7. november 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(21935)||1999 VZ77|| align=right|13,9|| align=right|2,276|| align=right|0,092|| align=right|6,28|| align=right|3,432||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21936 Ryan||1999 VH79|| align=right|15,7|| align=right|2,255|| align=right|0,100|| align=right|2,07|| align=right|3,385||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21937 Basheehan||1999 VV80|| align=right|14,5|| align=right|2,921|| align=right|0,039|| align=right|1,06|| align=right|4,992||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21938)||1999 VE81|| align=right|13,6|| align=right|2,563|| align=right|0,089|| align=right|5,58|| align=right|4,103||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21939 Kasmith||1999 VJ89|| align=right|15,0|| align=right|2,916|| align=right|0,032|| align=right|1,49|| align=right|4,979||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21940)||1999 VU91|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,074|| align=right|14,37|| align=right|4,204||MBA||7. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21941)||1999 VU92|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,121|| align=right|11,38|| align=right|4,434||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21942 Subramanian||1999 VN106|| align=right|15,6|| align=right|2,639|| align=right|0,144|| align=right|00,40|| align=right|4,285||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21943)||1999 VG114|| align=right|14,4|| align=right|2,402|| align=right|0,203|| align=right|8,54|| align=right|3,723||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(21944)||1999 VA118|| align=right|15,3|| align=right|2,621|| align=right|0,118|| align=right|11,45|| align=right|4,242||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21945)||1999 VL135|| align=right|15,0|| align=right|2,299|| align=right|0,108|| align=right|5,55|| align=right|3,485||MBA||13. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21946)||1999 VD138|| align=right|14,5|| align=right|2,360|| align=right|0,201|| align=right|7,42|| align=right|3,626||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(21947)||1999 VG141|| align=right|15,0|| align=right|2,890|| align=right|0,019|| align=right|1,22|| align=right|4,913||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(21948)||1999 VY149|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,210|| align=right|00,97|| align=right|3,584||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21949 Tatulian||1999 VA156|| align=right|14,1|| align=right|2,717|| align=right|0,123|| align=right|3,37|| align=right|4,477||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21950)||1999 VS158|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,026|| align=right|8,71|| align=right|5,319||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21951)||1999 VE159|| align=right|14,0|| align=right|3,079|| align=right|0,042|| align=right|5,84|| align=right|5,403||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21952 Terry||1999 VD165|| align=right|14,3|| align=right|2,474|| align=right|0,162|| align=right|2,78|| align=right|3,891||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21953)||1999 VB176|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,113|| align=right|5,85|| align=right|4,521||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(21954)||1999 VU178|| align=right|14,1|| align=right|2,714|| align=right|0,100|| align=right|11,92|| align=right|4,470||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21955)||1999 VW178|| align=right|12,6|| align=right|2,794|| align=right|0,118|| align=right|14,28|| align=right|4,669||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21956 Thangada||1999 VE179|| align=right|14,3|| align=right|2,775|| align=right|0,100|| align=right|9,90|| align=right|4,623||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21957)||1999 VU179|| align=right|14,1|| align=right|3,043|| align=right|0,058|| align=right|11,94|| align=right|5,306||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21958 Tripuraneni||1999 VU185|| align=right|14,3|| align=right|2,551|| align=right|0,105|| align=right|9,36|| align=right|4,073||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21959)||1999 VM186|| align=right|13,3|| align=right|3,249|| align=right|0,098|| align=right|9,47|| align=right|5,857||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21960)||1999 VH189|| align=right|13,8|| align=right|2,765|| align=right|0,117|| align=right|4,24|| align=right|4,596||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21961)||1999 VE203|| align=right|13,1|| align=right|2,995|| align=right|0,124|| align=right|11,40|| align=right|5,181||MBA||8. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(21962)||1999 VS203|| align=right|14,4|| align=right|2,783|| align=right|0,174|| align=right|9,89|| align=right|4,642||MBA||9. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21963)||1999 VP207|| align=right|13,6|| align=right|2,596|| align=right|0,186|| align=right|14,71|| align=right|4,183||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(21964)||1999 VK213|| align=right|13,4|| align=right|3,211|| align=right|0,046|| align=right|13,71|| align=right|5,754||MBA||13. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21965)||1999 VO213|| align=right|14,7|| align=right|2,958|| align=right|0,095|| align=right|10,32|| align=right|5,086||MBA||13. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21966)||1999 WJ9|| align=right|14,6|| align=right|2,414|| align=right|0,310|| align=right|6,61|| align=right|3,749||MBA||27. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(21967)||1999 WS9|| align=right|12,0|| align=right|2,684|| align=right|0,081|| align=right|10,36|| align=right|4,397||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21968)||1999 WE10|| align=right|13,6|| align=right|2,771|| align=right|0,070|| align=right|8,10|| align=right|4,613||MBA||30. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(21969)||1999 WJ17|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,066|| align=right|6,05|| align=right|3,561||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|21970 Tyle||1999 XC|| align=right|14,5|| align=right|2,302|| align=right|0,168|| align=right|6,16|| align=right|3,493||MBA||1. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21971)||1999 XG|| align=right|14,3|| align=right|2,651|| align=right|0,215|| align=right|12,21|| align=right|4,316||MBA||1. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21972)||1999 XU|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,252|| align=right|6,66|| align=right|4,226||MBA||2. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21973)||1999 XP1|| align=right|14,0|| align=right|2,532|| align=right|0,159|| align=right|6,47|| align=right|4,027||MBA||2. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21974)||1999 XV1|| align=right|13,4|| align=right|2,656|| align=right|0,104|| align=right|5,16|| align=right|4,328||MBA||3. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21975)||1999 XR2|| align=right|14,1|| align=right|2,260|| align=right|0,172|| align=right|4,32|| align=right|3,396||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21976)||1999 XV2|| align=right|13,4|| align=right|2,385|| align=right|0,169|| align=right|7,84|| align=right|3,682||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21977)||1999 XW2|| align=right|13,3|| align=right|2,516|| align=right|0,073|| align=right|10,75|| align=right|3,989||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21978)||1999 XW3|| align=right|14,4|| align=right|3,115|| align=right|0,111|| align=right|11,72|| align=right|5,497||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(21979)||1999 XQ4|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,065|| align=right|3,05|| align=right|4,300||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(21980)||1999 XA5|| align=right|14,8|| align=right|2,948|| align=right|0,092|| align=right|2,29|| align=right|5,062||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(21981)||1999 XX5|| align=right|13,7|| align=right|2,759|| align=right|0,094|| align=right|5,96|| align=right|4,581||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(21982)||1999 XL8|| align=right|14,6|| align=right|2,264|| align=right|0,143|| align=right|3,18|| align=right|3,407||MBA||4. december 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(21983)||1999 XB12|| align=right|14,0|| align=right|2,670|| align=right|0,116|| align=right|11,77|| align=right|4,362||MBA||6. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(21984)||1999 XC12|| align=right|13,8|| align=right|3,014|| align=right|0,052|| align=right|9,71|| align=right|5,231||MBA||6. december 1999||Catalina||CSS
|-
|21985 Šejna||1999 XG15|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,108|| align=right|00,73|| align=right|5,493||MBA||2. december 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|21986 Alexanduribe||1999 XO17|| align=right|14,8|| align=right|2,373|| align=right|0,133|| align=right|7,47|| align=right|3,656||MBA||2. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21987)||1999 XH18|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,245|| align=right|6,99|| align=right|4,133||MBA||3. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21988)||1999 XQ20|| align=right|14,1|| align=right|2,968|| align=right|0,066|| align=right|10,90|| align=right|5,112||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21989 Werntz||1999 XU20|| align=right|14,3|| align=right|3,115|| align=right|0,184|| align=right|3,82|| align=right|5,497||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21990 Garretyazzie||1999 XH22|| align=right|14,1|| align=right|2,914|| align=right|0,107|| align=right|2,56|| align=right|4,975||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|21991 Zane||1999 XM23|| align=right|14,8|| align=right|2,834|| align=right|0,090|| align=right|3,13|| align=right|4,771||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21992)||1999 XZ23|| align=right|14,3|| align=right|2,158|| align=right|0,091|| align=right|4,36|| align=right|3,169||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21993)||1999 XH26|| align=right|14,4|| align=right|2,916|| align=right|0,079|| align=right|1,12|| align=right|4,978||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21994)||1999 XU26|| align=right|15,5|| align=right|2,196|| align=right|0,130|| align=right|1,92|| align=right|3,254||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21995)||1999 XL29|| align=right|14,1|| align=right|2,545|| align=right|0,127|| align=right|6,71|| align=right|4,059||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21996)||1999 XP31|| align=right|12,4|| align=right|2,564|| align=right|0,138|| align=right|16,02|| align=right|4,105||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(21997)||1999 XP36|| align=right|13,4|| align=right|2,583|| align=right|0,180|| align=right|10,85|| align=right|4,151||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(21998)||1999 XH37|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,036|| align=right|14,82|| align=right|4,170||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|21999 Disora||1999 XS38|| align=right|13,6|| align=right|2,662|| align=right|0,160|| align=right|14,32|| align=right|4,342||MBA||7. december 1999||Campo Catino||F. Mallia
|-
|(22000)||1999 XF40|| align=right|13,8|| align=right|3,184|| align=right|0,066|| align=right|3,09|| align=right|5,680||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov